Frédéric Brugmann (ondernemer) (1779-1852), Duits-Belgisch ondernemer en bankier
 Frédéric Brugmann de Walzin (1874-1945), Belgisch bankieer en politicus, kleinzoon van dezen